Akbash – török pásztorkutya
 Oroszország
Akbas – település a Permi határterületen
Akbas – település a Szverdlovszki területen
Akbas – település Tatárföld Bugulmai járásában
Akbas – település Tatárföld Jutazai járásában